O torneio de hóquei sobre a grama nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 foi realizado em Montreal, no Canadá. Pela primeira vez na história foi usada grama artificial no torneio olímpico. Devido ao boicote africano aos Jogos no último momento, a equipe de hóquei do Quênia, que deveria integrar o grupo B, desistiu do torneio, reduzindo para onze o número de participantes.

Medalhistas

Primeira fase

Grupo A

Desempate

Grupo B

Desempate

Fase final

Disputa pelo bronze
30 de julho

Final
30 de julho

Classificação final

Referência
 Relatório oficial dos Jogos Olímpicos de Montreal 1976

Jogos Olímpicos de Verão de 1976
1976